Sandby Sogn henviser til flere artikler:
 Sandby Sogn (Næstved Kommune) – et sogn i Næstved Kommune (tidligere Suså Kommune) og i Næstved Provsti
 Sandby Sogn (Lolland) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Ravnsborg Kommune) og i Lolland Vestre Provsti (tidligere Lolland Nørre Provsti)